Příjmení Doss nese více různých osobností:

 Debi Doss (* 1995) – americko-britská fotografka a zpěvačka
 Desmond Doss (1919–2006) – vojenský zdravotník během druhé světové války, který se odmítal dotknout zbraně a zachránil více než 75 lidských životů
 Lance Doss (* ????) – americký zpěvák, kytarista a skladatel